Osoby o nazwisku Ibragimow:
 Abił Ibragimow – kazachski, a potem azerski zapaśnik
 Ildar Ibragimow – rosyjski szachista
 Mamied Ibragimow – kazachski zapaśnik
 Mogamed Ibragimow – awarski zapaśnik
 Magomied Ibragimow – rosyjski i uzbecki zapaśnik
 Nurbek Ibragimow – kirgiski zapaśnik
 Renat Ibragimow – śpiewak operowy i estradowy, producent muzyczny
 Sułtan Ibragimow – rosyjski bokser

Azerskie nazwiska
Kazachskie nazwiska